Blutiger Schnee ist der Titel von
 Blutiger Schnee (1943), US-amerikanischer Kriegsfilm (Northern Pursuit)
 Blutiger Schnee (1984), deutsch-polnisches Filmdrama von Jerzy Hoffman

Siehe auch:
 Fargo – Blutiger Schnee